Onnes (generaal), een van de generaals van de mythologische koning Ninus 
Bert Onnes, Nederlands kampioen tafeltennis
Theo Onnes, Nederlands kunstschilder
Onnes (geslacht), de naam van een Nederlandse familie

Zie ook 
Kamerlingh Onnes